Völs peut faire référence à :
 Völs, bourg autrichien du district d'Innsbruck-Land, en Tyrol ;
 Völs am Schlern, nom allemand de la commune italienne de Fiè allo Sciliar, en Tyrol du Sud.